Der Begriff Z-Matrix steht für:
 Z-Matrix (Chemie)
 Z-Matrix (Mathematik)
 Impedanzmatrix
 Produkt-Markt-Matrix